wiśniówka – słodka nalewka na owocach wiśni

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w 5 podstawowych
 Wiśniówka - część wsi Brzózki w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin
 Wiśniówka – przysiółek wsi Kiełpin w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola
 Wiśniówka - część wsi Kobyla Łąka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Wiśniówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stoczek Łukowski 
 Wiśniówka - część wsi Przysieka w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Kozłów
 Wiśniówka - część wsi Wiśniew w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Jakubów
 Wiśniówka – kolonia w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Siennica
 Wiśniówka - część wsi Rokitno w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Błonie
 Wiśniówka – osada w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Stegna
 Wiśniówka – osada w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Masłów
 Wiśniówka - przysiółek wsi Strzegom w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Rytwiany
 Wiśniówka – osada leśna w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Rytwiany

Cieki 
 Wiśniówka – struga, dopływ Iny, w województwie zachodniopomorskim
 Wiśniówka – struga, dopływ Srebrnej
 Wiśniówka – struga, dopływ Wiszni
 Wiśniówka – struga, dopływ Łęgu (Zyzogi)

Inne 
 Wiśniówka – szczyt w Górach Świętokrzyskich
 Wiśniówka – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim

Zobacz też 
 Wiśniów, Wiśniew, Wiśniowa, Wiśniewo